Красноградський район — район в Україні, у південно-західній частині Харківської області і межує з Полтавською та Дніпропетровською областями та був утворений під час адміністративно-територіальної реформи в Україні 2020 року. Адміністративний центр — місто Красноград. 

До складу району входять 6 територіальних громад.

Історія 
Красноградський район утворено 19 липня 2020 року згідно із Постановою Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року в рамках Адміністративно-територіальної реформи в Україні. До його складу увійшли: Красноградська міська, Зачепилівська, Кегичівська, Сахновщинська селищні та Наталинська і Старовірівська сільські територіальні громади. Перші вибори Красноградської районної ради відбулися 25 жовтня 2020 року.

Раніше територія району входила до складу ліквідованих в той же час Красноградського району (1923—2020), Зачепилівського, Кегичівського, Сахновщинського, а також південної частини Нововодолазького районів Харківської області.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Красноградської районної ради 

Райони Харківської області

Засновані в Україні 2020